Айвор:

 Айвор Новелло — валлийский композитор, певец и актёр
 Айвор Уинн — стадион в Гамильтоне, Онтарио, Канада